Capitan Uncino – personaggio delle storie di Peter Pan
 Capitan Uncino – album musicale di Edoardo Bennato
 Hook - Capitan Uncino – film del 1991
 Il rock di Capitan Uncino – brano musicale di Edoardo Bennato